Kaliwates kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliwates, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Kaliwates, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Kaliwates, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar